Maironas (en francès Meyronnes) és un antic municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença-Alps-Costa Blava, que l'1 de gener de 2016 va passar a ser un municipi delegat del municipi nou anomenat Vau d'Oronaia, juntament amb L'Archa.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença